YNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yantai (Cina)